ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola (Budapest)
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged)
Radnóti Miklós Gimnázium (Dunakeszi)